Dul, het staal waarin de steel van een stuk handgereedschap is vastgezet.
Důl, een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina.